Az opatija főnév az apátság megfelelője a horvát nyelvben. Az alábbi települések nevében található:

 Horvátország
Opatija Abbázia város horvát neve Tengermellék-Hegyvidék megyében
Opatija falu Pokupsko községben, Zágráb megyében